Båklandet kan syfta på följande platser:

Finland 

 Båklandet, ett annat namn på Lilla Båtskär, Lemland, Åland, 
 Båklandet, ett annat namn på Russarö, Hangö, Nyland, 
 Båklandet, ett annat namn på Orrengrund, Lovisa, Nyland, 

Robotskapade Finlandförgreningar